Третий чемпионат Южной Америки прошёл в Рио-де-Жанейро — на тот момент столице Бразилии. Он стартовал 11 мая 1919 года матчем Бразилия — Чили, а завершился 29 мая 1919 года матчем Бразилия — Уругвай, который стал самым длительным по времени матчем в истории чемпионатов и Кубков Америки, так как основное время игры завершилось вничью 0:0, и было назначено дополнительное время, состоявшее из четырёх таймов по 15 минут.

Турнир состоял из группового этапа, в котором участвовало четыре команды, где все встречались между собой по разу. Два очка начислялось за победу, одно за ничью и ноль за поражение. В случае равенства очков у двух лидирующих команд назначался дополнительный матч.

В матче между сборными Уругвая и Чили (2:0) смертельную травму получил вратарь уругвайцев Роберто Чери, умерший в больнице 30 мая. КОНМЕБОЛ учредила Кубок Роберто Чери, который 1 июня (то есть через три дня после окончания «золотого матча») разыграли между собой сборные Бразилии и Аргентины. Бразильцы вышли на игру в чёрно-жёлтых футболках «Пеньяроля» (клуба Чери), а аргентинцы — в небесно-голубых футболках сборной Уругвая. Победителя выявить не удалось — команды сыграли 3:3, после чего передали трофей на вечное хранение в штаб-квартиру «Пеньяроля».

Участники 
  Аргентина
  Бразилия (организатор)
  Уругвай 
  Чили

Составы команд

Матчи

Турнирная таблица 

Сборная Бразилии и сборная Уругвая набрали равное количество очков, было решено провести дополнительный решающий матч между командами.

Финальный матч 

После окончания основного времени, завершившегося со счётом 0:0, был назначен дополнительный тайм, состоящий из двух половин по 15 минут; этот тайм также не принёс голов, после чего был назначен ещё один такой же тайм; всего игра продолжалась 150 минут.

Чемпион

Сводная таблица

Лучшие бомбардиры 
4 гола
  Артур Фриденрайх
  Неко

3 гола
  Эдвин Кларк
  Карлос Исагирре
  Карлос Скароне

2 гола
  Исабелино Градин

Примечания

Ссылки 
 
 

Кубок Америки по футболу
1919 год в футболе
Май 1919 года
Международные соревнования по футболу в Бразилии
Чемпионаты Южной Америки в Бразилии
Международные спортивные соревнования в Рио-де-Жанейро
1919 год в Бразилии